«Рекорд», МЦ-3, «рама Шептарского» — советский спортивный самозарядный пистолет калибра 5,6 мм оригинальной конструкции, выпущенный в небольшом количестве в 1950-е годы. За счет необычной компоновки отличался повышенной устойчивостью при стрельбе. Пистолет выпускался в двух вариантах — с длинным и укороченным стволом.

История 
Подбрасывание ствола пистолета при выстреле, даже при слабом патроне, существенно влияет на спортивные результаты при скоростной стрельбе по нескольким мишеням, когда на серию из пяти выстрелов отводится от 8 до 4 секунд. Стрелок вынужден после каждого выстрела не только переносить прицел по горизонтали на следующую мишень, но и корректировать его по высоте. Уменьшить подбрасывание можно, смещая центр масс пистолета вперед (грузом, подвешенным под стволом) или понижая ось ствола, приближая её, насколько возможно, к кисти стрелка. В начале 1950-х гг. советский спортсмен, чемпион мира 1954 года Пётр Шептарский предложил радикально решить проблему: расположить ствол на одной линии с вытянутой рукой стрелка, то есть примерно на уровне среднего пальца. Таким образом, плечо, на котором при выстреле образуется опрокидывающий момент, будет сведено к нулю.

Идея Шептарского получила поддержку, и в 1954 г. её реализацией занялась конструкторская группа тульского Центрального конструкторско-исследовательского бюро спортивно-охотничьего оружия (ЦКИБ СОО) под руководством начальника ЦКИБ И. М. Михалёва. В группу включили и П. К. Шептарского, который принимал в её работе самое активное участие.

Для экономии времени за основу МЦ-3 взяли стреляющий механизм пистолета Марголина. Его перевернули вверх ногами и закрепили перед рукояткой пистолета. Мушку пришлось установить на высоком основании, которое соединялось с приемником магазина длинной горизонтальной планкой. Получилась характерного вида конструкция, благодаря которой пистолет прозвали «рама Шептарского» или просто «рама». Ударно-спусковой механизм с регулируемыми усилием спуска и ходом спускового крючка сконструировали заново.

Ожидания конструкторов полностью оправдались. В 1955 г. Евгений Черкасов с новым пистолетом стал чемпионом Европы. В 1956 г. с МЦ-3 был установлен рекорд СССР и одержана победа на первенстве СКДА по стрелковому спорту. Но в 1956 году, после XVI Олимпийских игр в Мельбурне (на которых первое место занял румынский стрелок Ш. Петреску, а второе место - советский стрелок Е. Черкасов, оба вооружённые пистолетами МЦ-3 «Рекорд»), Международный стрелковый союз ввёл в правила стрелковых соревнований новое требование, по которому канал ствола оружия должен располагаться не ниже перепонки между большим и указательным пальцем руки стрелка. Это закрыло путь к дальнейшему применению МЦ-3 в официальных соревнованиях.

Пистолет МЦ-3 изготавливался на производственных мощностях ЦКИБ СОО в небольших количествах. Большая часть пистолетов изготовлена в 1955—1960 г. (111 штук).

Конструкция

Подобные образцы 
Финский малокалиберный спортивный пистолет Onni, созданный ещё раньше, в 1951 году, выполнен по такой же «перевёрнутой» схеме. Пистолет создан финским машинистом Онни Таскиненом (Onni Taskinen) из города Ийсалми. Выпущено небольшое количество (например, известен в коллекции пистолет с номером 30). Таскинен проявил желание сотрудничать со швейцарской оружейной фирмой «Хеммерли» (), в которую даже отправил один из вариантов своего пистолета. Швейцарцы выпустили свою версию «перевёртыша» на основе своего серийного пистолета, но у них образец получился излишне громоздким. Дальнейшего развития идея не получила.

Известен другой пистолет подобной компоновки — австрийский Steyr Mannlicher Match FP, однозарядный, калибра .22LR. Ствол у этого пистолета установлен настолько низко, насколько позволяют требования ISSF.

Примечания

Ссылки 
 Михаил Дегтярев. Рама Шептарского
 Пистолет спортивный самозарядный произвольный МЦ 3-1 «Рекорд»

Спортивное огнестрельное оружие
Самозарядные пистолеты СССР
Самозарядные пистолеты по алфавиту
Пистолеты со свободным затвором
Продукция Центрального конструкторско-исследовательского бюро спортивного и охотничьего оружия
Появились в 1954 году в СССР